młynarz – pozycja zawodnika w rugby union
 młynarz – rzemieślnik zajmujący się mieleniem ziarna zbóż na mąkę lub przerobem zbóż na kasze i płatki
 Młynarz – skała na Górze Zborów w Podlesicach
 Młynarz – szczyt w Tatrach Wysokich
 Młynarz – szczyt w Karkonoszach
 Młynarz – szczyt w Górach Kruczych